

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Wolfk“ beginnt.

Wolfk 



Wolfko 
 Wolfkowitsch, Semjon Issaakowitsch (1896–1980), russischer Chemiker und Hochschullehrer

Wolfku 
 Wolfkühler, Erhard (1943–2013), deutscher Politiker (SPD)